Il singolare del Tennis Channel Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira ha battuto in finale Marcelo Ríos 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (campione)
  Todd Martin (secondo turno)
  MaliVai Washington (primo turno)
  Albert Costa (quarti)

 Gilbert Schaller (primo turno) 
 Marcelo Ríos (finale) 
 Magnus Larsson (secondo turno) 
 Jonas Björkman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1996
ATP Tour 1996